Recea ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Recea (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Recea (Brașov), Gemeinde im Kreis Brașov
 Recea (Maramureș), Gemeinde im Kreis Maramureș
 Recea (Căteasca), Dorf im Kreis Argeș
 Recea (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Recea (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Recea (Harghita), Dorf im Kreis Harghita
 Recea (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Recea (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Recea (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Recea (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Recea (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Recea (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj
 Recea (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 Recea-Cristur, Gemeinde im Kreis Cluj
 Recea Mică, Dorf im Kreis Sălaj

 in Moldawien
 Recea (Rîșcani), Gemeinde im Rajon Rîșcani